Пеньки́ — деревня в Палехском районе Ивановской области, в 25 км к востоку от Палеха. Административный центр Пеньковского сельского поселения.

Население

Экономика 
Основное предприятие деревни — СПК «Рассвет» (производство мясо-молочной продукции).

Инфраструктура 
Помимо этого на территории Пеньковского сельского поселения располагаются 3 магазина, отделение связи, 3 библиотеки, дом культуры, в школе (построена в 1987 году) работает ряд кружков и секций.

Народные промыслы 
Исторически деревня Пеньки славилась производством изделий из берёсты.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Палехского района